Lars-Gunnar Pettersson, švedski hokejist, * 8. april 1960, Švedska.

Pettersson je bil v švedski ligi dolgoletni član klubov Luleå HF in IF Björklöven, s katerim je v sezoni 1986/87 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. V sezoni 1986/87 je bil tudi najboljšo strelec lige, kot tudi v sezoni 1988/89, ko je bil tudi najboljši po točkah. Leta 1980 je bil kot 174. izbran na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, kljub temu pa ni nikoli zaigral v ligi NHL.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| IFK Luleå
| Švedska 2. liga
| 76/77
|
| 9
| 3
| 1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Groko Hockey
| Švedska 2. liga
| 77/78
|
| 27
| 23
| 9
| 32
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 78
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Groko Hockey
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 24
| 22
| 10
| 32
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 26
| 35
| 10
| 45
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 80/81
|
| 33
| 7
| 10
| 17
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 81/82
|
| 17
| 6
| 4
| 10
|
| 8
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 20
| 12
| 32
|
| 10
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 83/84
|
| 34
| 15
| 17
| 32
|
| 16
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 24
| 11
| 35
|
| 21
|
| 3
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 85/86
|
| 29
| 20
| 12
| 32
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 9
| 4
| 3
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 86/87
|
| 36
| 28
| 13
| 41
|
| 16
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 11
| 16
| 27
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 3
| 4
| 7
| 0
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 40
| 29
| 24
| 53
|
| 14
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 24
| 18
| 42
|
| 12
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 30
| 16
| 46
|
| 6
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 24
| 17
| 41
|
| 24
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 19
| 6
| 25
|
| 6
|
| 11
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 36
| 14
| 6
| 20
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 630
| bgcolor="#7FFF00" | 374
| bgcolor="#7FFF00" | 226
| bgcolor="#7FFF00" | 600
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 267
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1980
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti IF Björklöven